Еле́на Ме́еровна (Ма́рковна) Аксельро́д () — русская  и .

Биография 
Дочь художника Меера Аксельрода и писательницы Ревекки Рубиной, племянница репрессированного и расстрелянного еврейского поэта, писавшего на идише, Зелика Аксельрода. Окончила литературный факультет МГПИ в 1954 году. Дебютировала 1955 году как переводчик, a в 1961 году как автор книг для детей. Автор восьми поэтических сборников, книг для детей, книги-альбома об отце, книги воспоминаний «Двор на Баррикадной». Переводила поэзию и прозу с идиша, иврита, немецкого, английского, норвежского, датского, румынского и др. языков. В СССР могла печататься в основном как детский поэт и переводчик, но перепадали и заказы на переводы «взрослых» поэтов — так и составилась своеобразная антология самых неожиданных авторов. Член Союза писателей СССР с 1968 года.

С 1991 года живёт в Израиле, в Маале Адумим, недалеко от Иерусалима. Успешно печатается во многих журналах и альманахах в России, США, Израиле и других странах. Её стихи включены в российские и американские антологии русской поэзии, переведены на иностранные языки.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля за лучшую поэтическую книгу года на русском языке (1995 год), член международного ПЕН-клуба. Издала в Москве книгу воспоминаний и писем «Двор на Баррикадной» (2008 год).

Сын — художник Михаил Яхилевич.

Основные публикации

Книги стихов для детей 
 
 
 Елена Аксельрод. Где лучше. — М.: Детский мир, 1962
 
 Елена Аксельрод. Кто проснулся раньше всех. — М., Детский мир, 1963
 Елена Аксельрод. Зима играет в прятки. — Детгиз, 1963
 
  
  
 Елена Аксельрод. Зима играет в прятки. — М.: Детская литература, 1971

Книги лирики 
 «Окно на север», М., Советский писатель, 1976
 «Лодка на снегу», М., Советский писатель, 1986
 
 «В другом окне». Иерусалим, 1994

Переводы. Отдельные издания. 
 Аминов М.-З. Помнишь ли ты? М., 1975 , пер. с лакского
 Чокану А. Нить Ариадны. Кишинев, 1975, пер. с молдавского
 Дарие П. Первая песнь. Кишинев, 1976, пер. с молдавского
 Телеукэ В. Портреты во времени. М., 1976, пер. с молдавского
 Багандов Г. Б. Козленок. М., 1979, пер. с даргинского
 Чуяко Д. Зоркий глаз у маяка. М., 1986, пер. с адыгейского
 Багандов Г.-Б. Сказка о волшебном роднике. М., 1987, пер. с даргинского
 Чуяко Д. Новый мяч. — М., 1987, пер. с адынейского
 Бухбиндер И. Тебе, мой друг. М., 1980 пер. с еврейского

Избранные переводы в книгах 
 «Антология румынской поэзии». М.,, 1956
 Шолом-Алейхем. Собр. соч. в 6 тт. М.,1959. (Переиздания)
 Ицхок-Лейбуш Перец «Избранное» (переводы рассказов). М., 1963
 З. Аксельрод «Утренний свет» (переводы стихов). М., 1963.
 «Стихи поэтов Румынии 20-30-х годов». (М. 1975)
 
 Алишер Навои. Сочинения в 10 томах. Газели. БВЛ. Ленинград (переизд)
 «Европейская поэзия 17 в.», БВЛ, Ленинград
 «Европейская поэзия 19 в.», БВЛ, Ленинград
 «Поэзия соц. стран Европы», М., БВЛ 1976—1977 гг.
 Генрих Гейне. Собр. соч. в 6 тт. Переводы в т. 1. М., 1980. (Переиздания)
 Р. Рубина « Вьется нить» (перевод рассказов и повести). М.,, 1982.
 Р. Рубина «Странный день» (перевод повести и эссе). М. , 1986
 Стихи в сборниках норвежских и датских поэтов. М. 1984—1987
 «Современная еврейская поэзия», М. 1985
 «Поэзия Ирландии», М.,, 1988
 «Книга песен» (Из европейской лирики 13 — 16 вв.) М., ,1986
 «Опечатанный вагон». (Переводы с идиша и иврита, оригинальные стихи), (М., 2005, Иер. 5765)
 «Ивритская поэзия от Бялика до наших дней». (М.-Иерусалим.2002)
 Переводы с идиша в сборниках и периодике стихов И. Галкина, И. Платнера,М. Грубияна, И. Бухбиндера, А. Белоусова.
 Перевод книг молдавских поэтов и поэтов Дагестана (1971—1986):
 Публикации в российских, американских, ирландских, польских и др. журналах и альманахах: «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Лехаим», «Время и мы», «Новый журнал» и др., в российских и американских антологиях русской поэзии

Источники 
 Стихи Елены Аксельрод
 
 
 
 Иерусалимская антология, «Имена: Елена Аксельрод»
 Континент. 2003. № 118. Елена Аксельрод. «Автопортрет»
 «Континент» № 123, 135, 138
 
 Рецензия Наума Басовского
 Список журнальных публикаций из Журнального Зала

Краткий перечень рецензий на книги Елены Аксельрод 
 Сергей Шервинский. «Открытое окно» («Юность». 1977)
 Г. Зобин. «Надежда на чудо» («Литературное обозрение». 1987 № 4)
 Александр Наумов. «Книга-жизнь» (Marina, Russian-American Magazine, 1995)
 Владимир Леонович. «Я никуда не уезжала» («Знамя», № 8 1995)
 Глеб Шульпяков «Русская книга за рубежом» (Новый мир, 1996, № 9)
 Рада Полищук. «Откровенный голос Елены Аксельрод» (Москва, «Литературные вести». Сентябрь 1999 № 38)
 Наум Басовский. «Снимки с двойной экспозицией» («Иерусалимский журнал». 2004 № 17)
 Ольга Канунникова. «Молчит неузнанный цветок» («Новый мир». 2004. № 2)
 Вера Чайковская. «Дом, двор, творчество» («Литературная газета» 2008)
 Елена Холмогорова. «В легких красках ожившее время» ("Знамя, № 6, 2009)
 Михаил Копелиович. «Художники в эпоху битья» ("Дружба народов № 5, 2009)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Елены Аксельрод
 Публикации Елены Аксельрод в журнале «Кукумбер» и статья Ольги Корф о писательнице
 Елена Марковна Аксельрод, ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Русские поэты
Персоналии:Иерусалим
Члены ПЕН-клуба
Русские поэты третьей волны эмиграции
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»